Байё () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Байё.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Ажи, Арганши, Барбвиль, Байё, Коттён, Кюсси, Герон, Монсо-ан-Бессен, Нонан, Ранши, Сен-Лу-Ор, Сен-Мартен-дез-Антре, Сен-Вигор-ле-Гран, Сюбль,Сюлли, Восель.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен. В него были включены отдельные коммуны упраздненных кантонов Бальруа и Ри.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Ажи (298 чел.)
 Арганши (223 чел.)
 Байё (13 017 чел.)
 Барбвиль (184 чел.)
 Во-сюр-Ор (321 чел.)
 Во-сюр-Сёль (309 чел.)
 Восель (509 чел.)
 Вьен-ан-Бессен (298 чел.)
 Герон (244 чел.)
 Жюэй-Мондей (673 чел.)
 Кампиньи (185 чел.)
 Ком (419 чел.)
 Конде-сюр-Сёль (289 чел.)
 Коттён (227 чел.)
 Кюсси (189 чел.)
 Ле-Мануар (218 чел.)
 Лонг-сюр-Мер (599 чел.)
 Манвьё (131 чел.)
 Маньи-ан-Бессен (152 чел.)
 Монсо-ан-Бессен (561 чел.)
 Нонан (497 чел.)
 Пор-ан-Бессен-Юппен (1 940 чел.)
 Ранши (254 чел.)
 Ри (511 чел.)
 Сен-Вигор-ле-Гран (2 464 чел.)
 Сен-Лу-Ор (531 чел.)
 Сен-Мартен-дез-Антре (695 чел.)
 Соммервьё (987 чел.)
 Сюбль (669 чел.)
 Сюлли (147 чел.)
 Траси-сюр-Мер (343 чел.)
 Шуэн (222 чел.)
 Эллон (544 чел.)
 Эске-сюр-Сёль (288 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,0 % голосов против 23,0 % у Марин Ле Пен и 16,2 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 61,0 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,5 %, Франсуа Фийон – 21,7 %, Марин Ле Пен – 20,0 %, Жан-Люк Меланшон – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 67,5 %. 2012 год. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 28,9 %, Франсуа Олланд — 28,1 %, Марин Ле Пен — 15,1 %; 2 тур: Олланд — 51,2 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют президент Совета Жан-Леонс Дюпон (Jean-Léonce Dupont) (Центристы) и мэр коммуны Соммервьё Мелани Лепультье (Mélanie Lepoultier) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Кальвадос